Bisfosfoglicerat se može odnositi na:

 1,3-Bisfosfoglicerat
 2,3-Bisfosfoglicerat
 Bisfosfogliceratna mutaza
 Bisfosfogliceratna fosfataza